pysznogłówka szkarłatna
 pomarańcza bergamota